la darrera de les quals al País Valencià: El Gran Premi d'Espanya a La Nucia (La Marina Baixa).

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2019